Dies ist die Liste aller unbemannten Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS).

Statt der Kopplung und Abkopplung ist teilweise der Zeitpunkt des Einfangens und Loslassens der Raumschiffe durch den Roboterarm der Station angegeben. Dadurch ergeben sich Abweichungen bei der Dauer der Kopplung von einigen Stunden.

Aktuelle Raumschiffe im Orbit sind grün hinterlegt.

Stand der Liste: 21. Februar 2023

Siehe auch 
 Liste der bemannten Missionen zur Internationalen Raumstation

Weblinks 
Geplante Missionen:
 Spaceflight Now: Launch Schedule
 NASA: Upcoming ELaNa CubeSat Launches
 NASA: Microgravity Research Flights des Glenn Research Center

Einzelnachweise 

!Unbemannt
Internationale Raumstation Unbemannt